Manzanares a plusieurs significations.

Manzanares, une ville du département de Caldas ;
 Río Manzanares, un fleuve trouvant sa source dans le département du Magdalena.

Manzanares, une ville de la province de Ciudad Real ;
 Manzanares, une rivière d'Espagne qui traverse Madrid ;
 Manzanares el Real, une commune de la communauté autonome de Madrid ;
 Manzanares de Rioja, une commune de la communauté autonome de La Rioja ;
 Hoyo de Manzanares, une commune de la communauté autonome de Madrid.

Manzanares, un district de la province de Concepción, Région de Junín.

Patronyme 
 Manzanares, apodo (« pseudonyme ») du matador José María Dolls Abellán ;
 Manzanares, apodo du matador José María Dolls Samper, fils de José María Dolls Abellán.